Roberto Ferrari, atleta italiano.
 Roberto Ferrari, ciclista italiano.
 Roberto Ferrari, conduttore radiofonico italiano.
 Roberto Ferrari, ginnasta italiano.
 Roberto Ferrari, imprenditore italiano.
 Roberto Ferrari, schermidore italiano.